Wicehrabiowie Stansgate 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1942–1960: William Wedgwood Benn, 1. wicehrabia Stansgate
 1960–1963: Anthony Neil Wedgwood Benn, 2. wicehrabia Stansgate

Najstarszy syn 2. wicehrabiego Stansgate: Stephen Michael Wedgwood Benn

Najstarszy syn najstarszego syna 2. wicehrabiego Stansgate: Daniel John Wedgwood Benn

Stansgate, Wicehrabia